Страм, Струм, Штрум () — английская и немецкая фамилия.

Персоналии 
 Страм, Билл (1938—2010) — американский кёрлингист.
 Страм, Дейна (род. 1958) — бас-гитарист хэви-металической группы Slaughter.
 Страм, Майк (род. 1963) — американский кёрлингист.
 Штрум, Лев Яковлевич (1890—1936) — советский физик.